John Crawford – szkocki rugbysta aktywny w latach 30.
 Jack Crawford, John H. Crawford (1908–1991) – australijski tenisista
 John Crawford (1910–1984) – australijski ekonomista
 John R. Crawford (1915–1976) – amerykański brydżysta
 Eusebius John Crawford (1917–2002) – irlandzki duchowny rzymskokatolicki, biskup
 John Crawford (1920–2010) – amerykański aktor
 , John Crawford (ur. 1946) – amerykański aktor i piosenkarz
 John Crawford (ur. 1957) – amerykański muzyk, basista zespołu Berlin

Zobacz też 
 Jack Crawford